Bangsereh (Batu Marmar)
 Bangsereh (Sepulu)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing